Лавров Федір

 Лавров Федір Іванович (1903, Вереміївка, Черкаська область — 1980, Київ) — український фольклорист, кандидат філологічних наук з 1943.
 Лавров Федір Миколайович (нар. 1975, Ленінград) — російський актор театру і кіно.